Китиньяно () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Ареццо.

Население составляет 967 человек (2008 г.), плотность населения составляет 66 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 52010. Телефонный код — 0575.

Покровителем населённого пункта считается святой Викентий Сарагосский.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.chitignano.arezzo.it/

Ссылки 
 http://www.comune.chitignano.arezzo.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/